Sociale werkvoorziening, een overheidsvoorziening in Nederland op grond van de Wet sociale werkvoorziening
 SWV (groep) (Sisters With Voices), een Amerikaanse meidengroep
 Schütz-Werke-Verzeichnis, de door Werner Bittinger gemaakte indeling van de werken van de componist Heinrich Schütz.
 Samenwerkingsverband passend onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden van scholen in het primair of voortgezet onderwijs die samen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van passend onderwijs 
 Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back, de vijfde film uit de populaire Star Warsreeks